El bautismo de Cristo puede referirse a:

Bautismo de Jesús, episodio de la historia de Jesús de Nazareth.

Arte 
 El bautismo de Cristo (El Greco, 1596, Museo Nacional del Prado).
 El bautismo de Cristo (El Greco, 1609, Hospital de Tavera).
 El bautismo de Cristo (Perugino, 1482, Capilla Sixtina del Vaticano).
 El bautismo de Cristo (Piero della Francesca, 1450, National Gallery de Londres).
 El bautismo de Cristo (Verrocchio, 1475-1478, Galería Uffizi).
 El bautismo de Cristo (Gerard David, 1502-1508, Museo Groeninge).